

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Axel Krygier, (1969- ), musicien argentin ;
 Rivon Krygier, (1957- ), rabbin massorti français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme juif